Boglösa kan syfta på:

 Boglösa socken – en socken i Uppland
 Boglösa landskommun – en tidigare kommun i Uppsala län 1863–1951
 Boglösa församling – en församling i Enköpings pastorat i Upplands västra kontrakt i Uppsala stift
 Boglösa kyrka – en kyrkobyggnad
 Boglösa distrikt – ett distrikt i Enköpings kommun och Uppsala län